La Peste kan syfta på:
Pesten (roman) – en roman av Albert Camus
La Peste (album) – ett musikalbum